Peter Bolesław Schmeichel MBE (, nascut el 18 de novembre de 1963 a Gladsaxe, Dinamarca) fou un porter de futbol danès.

Trajectòria 
Votat "Millor Porter del Món" els anys 1992 i 1993 va viure els seus millors anys defensant la samarreta del Manchester United FC, amb el qual guanyà la Lliga de Campions de la UEFA del 1999. Amb la selecció danesa guanyà l'Eurocopa de futbol de l'any 1992. Té el rècord d'internacionalitats (a data de 2008) amb la seva selecció amb 129 partits i un gol entre 1987 i 2001.

La IFFHS se situà entre els deu millors porters del . El 2003 fou inclòs a l'English Football Hall of Fame. Li fou atorgat l'Orde de l'Imperi Britànic. El 1998 fou escollit per la Football League a la llista de les 100 llegendes del futbol anglès.

El seu fill Kasper Schmeichel també és futbolista.

Estadístiques

Palmarès 
 Eurocopa de futbol: 1992
 Lliga de Campions de la UEFA: 1998-99
 Supercopa d'Europa de futbol: 1991
 Copa Intertoto: 2001
 Lliga danesa de futbol (4): 1987, 1988, 1990 i 1991
 Copa danesa de futbol: 1989
 Lliga anglesa de futbol (5): 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996–97 i 1998/99
 Copa anglesa de futbol (3): 1994, 1996 i 1999
 FA Charity Shield (4): 1993, 1994, 1996 i 1997
 Copa de la Lliga anglesa de futbol: 1992
 Lliga portuguesa de futbol: 2000

Referències

Enllaços externs 

 Perfil a la selecció
 Perfil al Manchester United 
 Perfil a Alt-Tab 

Porters de futbol danesos
Futbolistes internacionals amb Dinamarca de la dècada de 1980
Futbolistes internacionals amb Dinamarca de la dècada de 1990
Futbolistes internacionals amb Dinamarca de la dècada de 2000
Futbolistes de l'Sporting CP
Futbolistes del Manchester United FC
Futbolistes del Manchester City FC
Membres de l'Orde de l'Imperi Britànic
Campions de l'Eurocopa de futbol
Persones de la Regió de Hovedstaden